Kraftwerk Brunsbüttel steht für:

 Gasturbinenkraftwerk Brunsbüttel
 Kernkraftwerk Brunsbüttel
 Kohlekraftwerk Brunsbüttel, aufgegebenes Kraftwerksprojekt, siehe SüdWestStrom #Aufgegebene Projekte